Schachbundesliga 2015/16 steht für:

 Schachbundesliga 2015/16, deutsche Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2015/16 (Frauen), deutsche Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2015/16 (Österreich), österreichische Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2015/16 (Österreich, Frauen), österreichische Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2015/16 (Schweiz), Schweizer Schachbundesliga